Врбово може бити:

 Врбово, које се тиче врбе, од врбе
 Врбово грање, врбово пруће

или

 Врбово (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Врбово (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ, Република Србија
 Врбово (Храшћина), насеље у општини Храшћина, Република Хрватска
 Врбово (Илирска Бистрица), насеље у општини Илирска Бистрица, Република Словенија
 Врбово Посавско, насеље у општини Орле, Република Хрватска

Види још 
 Врба (вишезначна одредница)
 Врбан (вишезначна одредница)
 Врбања (вишезначна одредница)
 Врбица (вишезначна одредница)
 Врбљани (вишезначна одредница)
 Врбница (вишезначна одредница)
 Врбовац (вишезначна одредница)